Waldenfels steht für:
 Waldenfels (Adelsgeschlecht), fränkische Adelsfamilie

Waldenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Waldenfels (1845–1910), deutscher Verwaltungsjurist
 Apollonia von Waldenfels († 1543), deutsche Äbtissin
 Caspar von Waldenfels († 1441), deutscher Adliger, Hauptmann, Rat, Amtmann
 Christoph von Waldenfels (1565–1633), bayreuthischer, brandenburgischer und coburgischer Hofrat
 Fritz von Waldenfels († 1450), deutscher Adliger, Amtmann
 Hans von Waldenfels († 1470), deutscher Hauptmann
 Bernhard Waldenfels (* 1934), deutscher Philosoph

 Hans Waldenfels (* 1931), deutscher Jesuit und Theologe
 Harriet von Waldenfels (* 1985), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Karl Wilhelm Ernst von Waldenfels (1772–1807), deutscher Offizier
 Otto von Waldenfels (1889–1974), deutscher Militärhistoriker und Archivar
 Rudolf von Waldenfels (* 1965), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Rudolf von Waldenfels (General) (1895–1969), deutscher Offizier
 Ruprecht von Waldenfels (* 1973), deutscher Slawist und Sprachwissenschaftler
 Titus Waldenfels (* 1969), deutscher Musiker und Komponist
 Wilhelm von Waldenfels (General) (1853–1936), bayerischer Generalleutnant
 Wilhelm Freiherr von Waldenfels (1932–2021), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Burg Waldenfels
 Schloss Waldenfels in Reichenthal, Oberösterreich